

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Emporia – capoluogo della Contea di Lyon, Kansas
 Emporia – città indipendente della Virginia